Songo’o ist der Familienname folgender Personen: 

 Franck Songo’o (* 1987), kamerunischer Fußballspieler
 Jacques Songo’o (* 1964), kamerunischer Fußballtorhüter